

Іпсіланті — місто, штат Мічиган
 Іпсіланті — переписна місцевість, штат Північна Дакота